Berckhusen

ist der Familienname von

 Anton von Berckhusen (1500–1581), unter anderem Bürgermeister der Stadt Hannover
 Eberhard von Berckhusen (um 1525–1564), Hofrat und Autor einer genealogischen Schrift
 Hieronymus Berckhusen (um 1567), deutscher Goldschmied, Stempelschneider, Ornamentstecher, siehe Hieronymus Berghauser

steht für

 Berckhusen (Adelsgeschlecht), seit 1315 in Hannover nachweisbare Kaufmannsfamilie
 Berckhusen, ein mittelalterlicher Name für das heutige Berghausen (Bad Berleburg)

Siehe auch:
 Berckhusenstraße 9